Música
"Unfaithful (canção)", gravada por Rihanna

Cinema
Unfaithful (1918), filme mudo com Dorothy Dalton
Unfaithful (1931), filme com Ruth Chatterton
Unfaithful (2002), filme com Diane Lane e Richard Gere
In the Heat of Passion II: Unfaithful, filme com Lesley-Anne Down conhecido também como Unfaithful

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música